Tradimenti (Betrayal) – opera teatrale di Harold Pinter
 Tradimenti (Betrayal) – film del 1983 diretto da David Hugh Jones
 Tradimenti (Betrayal) – serie televisiva statunitense del 2013

Pagine correlate
Tradimento